Badstuen har flere betydninger:

 Badstuen (Frederiksborg Slot) – en badstue i Frederiksborg Slotshave, opført 1580 af Frederik 2.
 Badstuen (Odense) – en tidligere badstue og nuværende skole i Odense
 Badstuen (Skeby) – en bebyggelse i Skeby Sogn

Se også 
 Tuesens Badstue - en tidligere badstue i Næstved